Louvigne kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Louvigné, kommun i departementet Mayenne, 
 Louvigné-de-Bais, kommun i departementet Ille-et-Vilaine, 
 Louvigné-du-Désert, kommun i departementet Ille-et-Vilaine,